Miejscowości:
 Moskwa – stolica Rosji
 Moskwa – miasto w Tadżykistanie
 Moskwa – wieś w Polsce położona w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna

Statki i okręty:
 „Moskwa” – radziecki niszczyciel (lider) projektu 1 (typu Leningrad) z okresu II wojny światowej, w służbie 1938–1941
 „Moskwa” – radziecki krążownik śmigłowcowy projektu 1123, w służbie 1967–1996
 „Moskwa” – radziecki i rosyjski krążownik rakietowy projektu 1164, ex. „Sława”, w służbie 1982–2022

Inne:
 Moskwa – nazwisko używane w Polsce
 Moskwa – rzeka w Rosji
 Moskwa – staropolskie znaczenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i Carstwa Rosyjskiego lub jego wojsk (zob. armia rosyjska) i Moskal
 Moskwa – polska grupa muzyczna
 Moskwa – album muzyczny grupy Moskwa
 Moskwa – rodzina aparatów fotograficznych.
 Basen Moskwa – nieistniejący basen w Moskwie w Rosji

Zobacz też:
 (787) Moskva – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Moskwa – Pietuszki – pseudoautobiograficzny poemat rosyjskiego pisarza Wieniedikta Jerofiejewa
 Kino Moskwa w Kielcach
 Kino Moskwa w Warszawie – nieistniejące kino w Warszawie